Muss steht für:

 eine historische Schreibweise von Muß, Ortsteil der Ortsgemeinde Buchholz (Westerwald), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Muss ist der Familienname folgender Person:
 Max Muss (1885–1954), deutscher Nationalökonom

Muß ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Muß (* 1875), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann

MUSS steht als Abkürzung für:
 MUSS, Multifunktionales Selbstschutz-System für gepanzerte Fahrzeuge

Siehe auch:
 Mus (Begriffsklärung)

Abkürzung